Polarfront steht für:

 Polarfront, meteorologischer Begriff
 die ozeanische Front, wo die Thermokline die Meeresoberfläche erreicht, siehe Front (Ozeanographie)#Polarfront
 Polarfront (Schiff), norwegisches Wetterbeobachtungsschiff
 V5903 Polarfront, deutsches Vorpostenboot im Zweiten Weltkrieg